Im Obersteg ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Im Obersteg (1881–1969), Schweizer Anwalt
 Doris Im Obersteg-Lerch (1931–2005), Schweizer Kunstsammlerin
 Jürg Im Obersteg (1914–1983), Schweizer Gerichtsmediziner
 Karl Johann Im Obersteg (1849–1926), Schweizer Unternehmer, Sammler
 Karl Im Obersteg (1883–1969), Schweizer Unternehmer, Sammler
 Ruth Im Obersteg Geiser (1921–2014), Schweizer Politikerin